

Méridienne 
 Une méridienne était une sieste prise vers le milieu du jour (meridies = "midi") (le mot "sieste" lui-même vient de sexta, "la sixième [heure"] = midi).
 Par métonymie, une méridienne (meuble) est un canapé avec deux chevets de hauteur inégale ;
 Une méridienne (géodésie) est un arc de méridien déterminé par triangulation et mesures astronomiques.
 Une méridienne (gnomonique) est un instrument ou une construction permettant de définir le moment du midi solaire.
 En mathématiques, une méridienne est une courbe génératrice d'une surface de révolution.
 Une lunette méridienne est un instrument utilisé en astronomie de position.
 Méridienne Verte : projet de l'architecte Paul Chemetov pour les cérémonies de l'an 2000 en France ;
 La Méridienne : Autoroute française A75, autoroute française reliant Clermont-Ferrand à Pézenas ;
 La Méridienne : l’avenue Méridienne, une des principales artères de Barcelone.

Notes